Hipparchos, Grieks militair ambt
 Hipparchus (astronoom) (ca. 190 v.Chr. - 120 v.Chr.), Grieks astronoom
 Hipparchus (zoon van Pisistratus) (? - 514 v.Chr.), Tiran van Athene
 Hipparchus (Plato), een dialoog van Plato